Venturer bezeichnet

 hydraulische Simulatoren, s. Venturer (Simulator)
 ist der Name von fünf Schiffen der Royal Navy, s. HMS Venturer
 darunter der HMS Venturer (P68)